Ла-17 — семейство БПЛА разработки КБ Лавочкина.

 Ла-17М  (изделие 203) — самолёт-мишень, создан в 1953 г.
 Ла-17Р — разведывательный БПЛА, создан в 1963 г.

Мишени и разведчики семейства Ла-17 стали последними летательными аппаратами, носившими имя талантливого инженера, конструктора и организатора авиационной промышленности Семёна Алексеевича Лавочкина, 9 июня 1960 года С. Лавочкин умер.